Устави Црне Горе може значити:

Списак устава Црне Горе 
 Устав Црне Горе (1905)
 Устав Црне Горе (1946)
 Уставни закон Црне Горе (1953)
 Устав Црне Горе (1963)
 Устав Црне Горе (1974)
 Устав Црне Горе (1992)
 Устав Црне Горе (2007)

Може се односити на 
 Стега црногорска и брдска из 1796.
 Законик општи црногорски и брдски из 1803.
 Данилов законик из 1855.

Види још 
 Уставна повеља Србије и Црне Горе од 2003. године

Спољашње везе 

Законици